40. Olimpiada szachowa 2012 (zarówno w konkurencji kobiet, jak i mężczyzn) została rozegrana w Stambule w dniach od 27 sierpnia do 10 września 2012 roku. Prawo do organizacji olimpiady tureckie miasto zdobyło w 2008 r. podczas Kongresu FIDE w Dreźnie, pokonując w stosunku głosów 95–40 czarnogórską Budvę.

Do rywalizacji na dystansie 11 rund zgłoszono łącznie 281 drużyn (156 w turnieju mężczyzn oraz 125 w turnieju kobiet) i 1393 szachistów (774 w turnieju mężczyzn oraz 619 w turnieju kobiet).

Olimpiada szachowa mężczyzn (otwarta)

Wyniki 
Wyniki końcowe czołówki (156 drużyn, system szwajcarski, 11 rund).

Medaliści drużynowi

Medaliści za wyniki indywidualne

Wyniki reprezentantów Polski

Olimpiada szachowa kobiet

Wyniki 
Wyniki końcowe czołówki (125 drużyn, system szwajcarski, 11 rund).

Medalistki drużynowe

Medalistki za wyniki indywidualne

Wyniki reprezentantek Polski

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Chess Olympiad in Istanbul – oficjalna strona 
 Istanbul 2012 World Chess Olympiad - Results Page 
 40th Chess Olympiad: Istanbul 2012 

2012 w sporcie
Olimpiady szachowe
Sport w Turcji
2012 w Turcji